Pompei peut faire référence à :

Toponyme

 Pompéi, site de la cité romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve en l’an 79
 Pompei, ville moderne de la province de Naples en Campanie

Bâtiments 
 Palazzo Pompei à Potsdam (Allemagne).

Personnalités 
 Jean Pompei (1909-1972), haut fonctionnaire français
 Christine Pompéï, auteure de livres pour enfants

Cinéma et littérature 
 Live at Pompeii, film que le groupe Pink Floyd a tourné sur le site de Pompéi
 Pompéi (Pompeii), un roman historique de Robert Harris (2003)
 La Pompéi, une œuvre littéraire de René-Victor Pilhes
 Pompéi (Pompeii), un film américain de Paul W. S. Anderson sorti en 2014
 Pompéi, un film belgo-franco-canadien d'Anna Falguères et John Shank sorti en 2019

Musique 
 Pompeii, cinquième album du groupe rock progressif allemand Triumvirat sorti en 1977
 Live at Pompeii , album live de David Gilmour enregistré sur le site de Pompeii en 2017.

Jeu vidéo 
 Pompéi, jeu vidéo.

Voir aussi 
 Ver de Pompéi
 , nom de plusieurs œuvres liées à l'éruption du Vésuve et à la destruction de Pompéi

Homonymie de titre